Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (CIPOML) peut faire référence à :
 Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (Unité et lutte), une organisation hoxhaïste ;
 Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes (correspondance de presse internationale), une organisation maoïste.